

Persone
 Alessio De Vito (1906-1982) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Andrea De Vito (1991) – calciatore italiano
 Antonio De Vito (1919-2006) – avvocato e politico italiano
 Cosima De Vito (1976) – cantante australiana
 Danny DeVito (1944) –  attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Domenico De Vito (1927-2014) – calciatore italiano
 Francesco De Vito (1970) – attore italiano
 Gioconda De Vito (1907-1994) – violinista italiana naturalizzata inglese
 Marco De Vito (1991) – calciatore italiano
 Maria Pia De Vito (1960) – cantante e compositrice italiana
 Maurizio de Vito Piscicelli (1871-1917) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Roberto De Vito (1867-1959) – politico italiano
 Salverino De Vito (1926-2010) – politico italiano

Altro
 Sara De Vito – personaggio di Un posto al sole

Pagine correlate 
 DeVito